Il singolare del BMW Open 1992 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Magnus Larsson ha battuto in finale Petr Korda 6-4, 4-6, 6-1.

Teste di serie

  Michael Stich (quarti)
  Petr Korda (finale)
  Magnus Gustafsson (primo turno)
  Karel Nováček (quarti)

 Richard Krajicek (primo turno) 
 Aaron Krickstein (secondo turno) 
 Omar Camporese (secondo turno) 
 Goran Prpić (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Open 1992
ATP Tour 1992